Osoby o tym nazwisku:
 Albrecht Pfister – niemiecki drukarz
 Hans-Jörg Pfister – szwajcarski piłkarz
 Hans Georg Pfister – niemiecki złotnik
 Jan Pfister – niemiecki rzeźbiarz
 Phil Pfister – amerykański strongman
 Pfister – fikcyjna marka samochodów występująca w GTA5.